A Liga Feminina de Basquetebol (LFB) de 2012/2013 foi a 15ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Sport Algés e Dafundo conquistou o seu 2º Título.

Primeira Fase

Clasificação Liga Feminina Fase Regular 

Clube Amigos do Basquete e Associaçao Desportiva de Vagos têm 1 falta de comparência (não são atribuidos pontos a falta de comparência)

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4081&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4081&layout=resultados

 
<noinclude>